Миккель Парло (; 3 мая 1990, Копенгаген) — датский боец смешанного стиля, выступает на профессиональном уровне с 2010 года, в средней и полутяжёлой весовых категориях. Известен по участию в турнирах престижной американской организации Bellator, финалист гран-при девятого сезона.

Биография 
Миккель Парло родился 3 мая 1990 года в Копенгагене. В 2009 году начал принимать участие в боях по смешанным правилам, год спустя дебютировал среди профессионалов, при этом первое время все бои проводил в Дании, в местных промоушенах Fighter Gala и Royal Arena (стал чемпионом Royal Arena в средней весовой категории).

К лету 2012 года имел в послужном списке восемь побед среди профессионалов без единого поражения, при этом большинство из побед — досрочные нокаутами. Благодаря череде удачных выступлений получил приглашение принять участие в турнирах престижной американской организации Bellator.

Должен был дебютировать в Bellator в начале октября в поединке с Али Мокдадом, но по неизвестным причинам организаторы отменили этот бой, и в итоге Парло впервые вышел в клетку в Америке двумя неделями позже, нокаутировав в первом же раунде Джареда Комбса. В 2013 году участвовал в восьмом сезоне гран-при средневесов, но уже в четвертьфинале единогласным решением судей потерпел поражение от российского самбиста Султана Алиева, в результате чего выбыл из дальнейшей борьбы за право бросить вызов чемпиону организации.

В девятом сезоне предпринял ещё одну попытку выиграть гран-при, и на сей раз успешно прошёл четвертьфинальную стадию, судейским решением взяв верх над американцем Брайаном Роджерсом. В полуфинале таким же единогласным судейским решением одолел ещё одного американца Джейсона Бутчера. В решающем финальном поединке встретился с очередным представителем США Бреннаном Уордом, контролировал ход первого раунда, но во втором пропустил несколько сильных ударов и проиграл техническим нокаутом.

Несмотря на поражения, в 2014 году Парло продолжил выступать в Bellator, в частности, единогласным решением судей одержал победу над американцем Джонни Сиснеросом.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|12-2
| Джонни Сиснерос
|Решение судей (единогласное)
|Bellator 115
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Рино, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-2
| Бреннан Уорд
|Технический нокаут (удары руками)
|Bellator 107 (финал)
|
|align=center|2
|align=center|1:39
| Такервилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Джейсон Бутчер
|Решение судей (единогласное)
|Bellator 102 (полуфинал)
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Висейлия, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Брайан Роджерс
|Решение судей (единогласное)
|Bellator 98 (четвертьфинал)
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Шарлотт, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-1
| Султан Алиев
|Решение судей (единогласное)
|Bellator 89 (четвертьфинал)
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Шарлотт, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Джаред Комбс
|Нокаут (удары руками)
|Bellator 78
|
|align=center|1
|align=center|3:51
| Дейтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Симон Карлсен
|Нокаут (удары руками)
|Royal Arena 2 (чемпионский бой)
|
|align=center|2
|align=center|1:28
| Копенгаген, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Мартин Тондрик
|Технический нокаут (удары)
|Royal Arena 1
|
|align=center|1
|align=center|2:06
| Брённбю, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Грегор Херб
|Решение судей (единогласное)
|Cage Fight Live 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Хернинг, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Дэн Эдвардс
|Нокаут (удар рукой)
|Fighter Gala 20: Locked & Loaded
|
|align=center|1
|align=center|0:12
| Копенгаген, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Винсан дель Гуэрра
|«Треугольник» руками
|Fighter Gala 18: No Fear
|
|align=center|1
|align=center|3:54
| Оденсе, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Мартин Лавин
|Технический нокаут (удары руками)
|Fighter Gala 16: Bad Boys
|
|align=center|3
|align=center|3:13
| Хельсингёр, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Йозеф Краль
|Технический нокаут (удары руками)
|Fighter Gala 13: Raw
|
|align=center|2
|align=center|3:00
| Копенгаген, Дания
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Виллем Петерс
|Технический нокаут (удары руками)
|Fighter Gala 12: Night of Champions
|
|align=center|1
|align=center|2:40
| Оденсе, Дания
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Mikkel Parlo   — страница на сайте Sherdog

Бойцы смешанных единоборств Дании